Melvin Van Peebles, acteur, scénariste, réalisateur, compositeur américain, ayant aussi vécu et exercé en France.
 Mario Van Peebles, acteur, réalisateur, scénariste et musicien américain, son fils.
Patronyme anglais